Pervomaisc se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
 Pervomaisc - localitate centru de comună din raionul Căușeni
 Pervomaisc - sat din cadrul comunei Pompa din raionul Fălești
 Pervomaisc - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Pervomaisc - sat din cadrul comunei Lenin din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Localități omonime din Republica Moldova